Sandström oder Sandstrom ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sandström (1854–1931), schwedische Lehrerin, Reformpädagogin und Frauenrechtlerin
 Bertil Sandström (1887–1964), schwedischer Dressurreiter 
 Björn Sandström (* 1995), schwedischer Skilangläufer
 Brian Sandstrom, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Edward Sandström (* 1979), schwedischer Motorsportler (GT3)
 Emil Sandström (1886–1962), schwedischer Jurist, Richter und internationaler Vermittler
 Folke Sandström (1892–1962), schwedischer Dressurreiter 
 Ingvar Sandström (* 1942), schwedischer Skilangläufer
 Jaana Sandström (* 1963), finnische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Jan Sandström (* 1954), schwedischer Komponist und Musikpädagoge
 Östen Sandström (1910–1994), schwedischer Leichtathlet 
 Nils Sandström (1893–1973), schwedischer Leichtathlet
 Nisse Sandström (1942–2021), schwedischer Jazz-Saxophonist
 Patrik Sandström (* 1967), schwedischer Segler 
 Pauli Sandström (1899–1988), finnischer Leichtathlet 
 Per Sandström (* 1981), schwedischer Handballtorwart
 Roy Sandstrom (1931–2019), britischer Sprinter
 Runor Sandström (1909–1985), schwedischer Wasserballspieler 
 Sven Sandström (* 1927), schwedischer Kunsthistoriker
 Sven-David Sandström (1942–2019), schwedischer Komponist
 Tomas Sandström (* 1964), schwedischer Eishockeyspieler